Bissingen peut faire référence à :
 Bissingen, bourg allemand de l'arrondissement de Dillingen an der Donau, en Bavière ;
 Bissingen an der Teck, commune allemande de l'arrondissement d'Esslingen, en Bade-Wurtemberg ;
 Bissingen, partie de la ville allemande de Bietigheim-Bissingen, en Bade-Wurtemberg.